Primera División 2007 (Chili)
 Primera División 2007 (Argentinië)
 Primera División 2007 (Uruguay)
 Primera División 2007 (Paraguay)
 Primera División 2006/07 - Spanje